Beeken ist der Familienname folgender Personen: 

 Hermann Beeken (1891–1942), deutscher Landwirt und Politiker (DNVP)
 Inge Beeken (1921–1987), dänische Wasserspringerin
 Inken-Isabell Beeken (* 1978), deutsche Fußballspielerin, siehe Inken Becher
 Kurt Beeken, deutscher Schauspieler, siehe Percy Stuart
 Marco Beeken (* 1981), deutscher Hochschullehrer für die Didaktik der Chemie

Siehe auch:
 Beken